Улица Черняховского — улица в Курске, вместе с Проспектом Кулакова является главной улицей в микрорайоне Парковая.

История 
Улица получила своё название 22 февраля 1985 года в честь героя СССР Ивана Даниловича Черняховского, ранее улица называлась Элеваторная.

Решением Курского горисполкома от 12 июня 1972 года в городскую черту Курска была включена западная часть села Рышково. Улица 2-я Комаровка села Рышково 30 июня 1972 г. была переименована в улицу Охотничью, а 14 июня 1985 г. была включена в улицу Черняховского как её продолжение.

География 
Улица проходит с запада на восток, начинается от автомобильного кольца в районе остановки «Магазин Дубрава», где проходит граница города. Заканчивается упираясь в рынок Сеймский на пересечении с улицей Харьковской. От улицы Краснополянской до Сеймского рынка проходит одностороннее движение в направлении с востока на запад, а от остановки «Магазин Дубрава» до ул. Краснополянской проходит двустороннее движение.

Пересекается или соприкасается с улицами 
 улица Харьковская
 Элеваторный проезд
 улица Белгородская
 улица Обоянская
 улица Краснополянская
 1-й Краснополянский переулок
 3 -й Краснополянский переулок
 4 -й Краснополянский переулок
 Краснополянский переулок
 Краснополянский проезд

Интересные места 
На Улице Черняховского находится библиотека № 5 имени А. А. Фета и гостиница «Визит»

Транспорт 
Движение по Улице Черняховского осуществляется автобусами и маршрутным такси

Автобус: № 74 улица Чайковского— Магазин «Дубрава»

Маршрутное такси: № 229 Московская площадь — Магазин «Дубрава»

Улицы Курска